El Campeonato Italiano de Fútbol 1927-28 fue la 28ª edición del campeonato italiano. El campeón fue Torino.

Clasificación

Grupo A

Posiciones

Resultados

Grupo B

Posiciones

Resultados

Ronda final

Posiciones

Resultados

Goleadores 

 35 goles:   Julio Libonatti (Torino)
 31 goles:  Adolfo Baloncieri (Torino)
 26 goles:  Angelo Schiavio (Bologna)

Equipo campeón 

Alineación del Torino

  Vincenzo Bosia
  Feliciano Monti
  Cesare Martin
  Dario Martin
  Enrico Colombari
  Mario Sperone
  Luciano Vezzani
  Adolfo Baloncieri
   Julio Libonatti
  Gino Rossetti
  Francesco Franzoni

Bibliografía 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Módena, septiembre de 2005.

Notas

Enlaces externos 

Il campionato italiano dal 1898 al 1929 
RSSSF

1928
Fútbol en 1927
Fútbol en 1928
Divisione Nazionale
Torino Football Club
Italia en 1927
Italia en 1928